Алексе́й Замя́тин:
 Замятин, Алексей Михайлович — российский государственный деятель. Вице-губернатор Тамбовской губернии в 1838—1845 гг.
 Замятин, Алексей Петрович (1946—2009) — советский и российский математик.
Вымышленные персонажи
 Алексей Евгеньевич Замятин, заместитель мэра — персонаж телесериала «Правила угона» (2009) в исполнении Владимира Симонова.